Кубок Шпенглера 1945 — 21-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 29 грудня по 31 грудня 1945 року.

Результати 
29.12.1945  «Давос» —  Цюрих СК — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
29.12.1945  ЛТЦ Прага —  Лозанна — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

30.12.1945  Цюрих СК —  ЛТЦ Прага — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
30.12.1945  «Давос» —  Лозанна — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

31.12.1945  Цюрих СК —  Лозанна — 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)
31.12.1945  «Давос» —  ЛТЦ Прага — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1945
1945 у хокеї з шайбою